Реципрокные скрещивания — два эксперимента по скрещиванию, характеризующиеся прямо противоположным сочетанием пола и исследуемого признака. В одном эксперименте самца, имеющего определенный доминантный признак, скрещивают с самкой, имеющей рецессивный признак. Во втором, соответственно, скрещивают самку с доминантным признаком и самца с рецессивным признаком.

Используется для определения роли пола в наследовании признака, а также позволяет определить, от какого из родителей передаются потомству цитоплазматические наследственные факторы . Для проведения реципрокного скрещивания родительские формы должны быть чистыми линиями.
В настоящее время, в связи с развитием молекулярной генетики, практическое значение реципрокного скрещивания снизилось.

История 

Наследование признаков иногда отклоняется от менделевской модели. Это явление было впервые открыто Рейнором и Донкастером в 1906 году на примере бабочек Abraxas. Четыре года спустя Томас Морган опубликовал работу о наследовании цвета глаз у дрозофилы, в которой правильно связал это явление с полом.

Наследование цвета глаз у дрозофилы 

При скрещивании красноглазых самок с белоглазыми самцами гибриды первого поколения имеют красные глаза. Закон единообразия гибридов первого поколения соблюдается, ген красной окраски глаз доминирует. При скрещивании между собой гибридов первого поколения наблюдается расщепление в пропорции 1:3, но при этом расщепление среди самцов и самок неодинаково — половина самцов имеет белые глаза, половина — красные, все самки имеют красные глаза.

Реципрокное (противоположное) скрещивание даёт другие результаты. При скрещивании белоглазых самок с красноглазыми самцами расщепление наблюдается уже в первом поколении гибридов. Половина особей является красноглазой, половина — белоглазой, причём все самки - красноглазые, а все самцы - белоглазые. Во втором поколении доля белоглазых особей составляет 50 % (а не 25 %).стр. 67-70.

См. также 
 Реципрокность (эволюционная биология)

Примечания 

Генетика